Гажан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Гажан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар